GCI, sigle composé des trois lettres G, C et I, peut désigner :

 Great Coasters International, un constructeur de montagnes russes ;
 , un cablo-opérateur américain en Alaska ;
  (en français, interception contrôlée au sol) ;
 Good Country Index, un indice mesurant les contributions des pays listés à la planète et à la race humaine à travers leurs politiques et comportements ;
 voiture GCI (où GCI signifie grande capacité et intercirculation), un type de voitures pour voyageurs en bois de la SNCB.

Code 
GCI est un code qui peut désigner :
  

Code IATA des aéroports